

Нешкоро — місто, штат Вісконсин
 Нешкоро — селище, штат Вісконсин